Porcellane Vezzi 
Vezzi Portio – comune italiano in provincia di Savona
 Virginia Vezzi – pittrice italiana